Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 124001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 marca 2001 do 15 października 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

124001-124100

124101-124200

124201-124300

124301-124400

124401-124500

124501-124600

124601-124700

124701-124800

124801-124900

124901-125000

Przypisy 

Lista planetoid 124001-125000